Görsdorf (Dahmetal), een plaats in de gemeente Dahmetal in de Duitse deelstaat Brandenburg
Görsdorf (Saksen), een plaats in de gemeente Pockau-Lengefeld in de Duitse deelstaat Sachsen
Görsdorf b. Storkow, een plaats in de gemeente Storkow (Mark) in de Duitse deelstaat Brandenburg
Görsdorf (Tauche), een plaats in de gemeente Tauche in de Duitse deelstaat Brandenburg
Görsdorf (Thüringen), een plaats in de gemeente Schalkau in de Duitse deelstaat Thüringen
Gœrsdorf, Görsdorf in het Duits, een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Loučná (Hrádek nad Nisou), tot 1947 Gerštorf, Görsdorf in het Duits, een plaats in de gemeente Hrádek nad Nisou in de Tsjechische regio Liberec